Jambi (ciutat), ciutat portuària d'Indonèsia, capital de la província de Jambi, a l'illa de Sumatra 
 Província de Jambi, província d'Indonèsia a la costa est de Sumatra central 
 Residència de Jambi, divisió administrativa de Sumatra a les Índies Orientals Holandeses 
 Sultanat de Jambi, estat a la costa oriental de Sumatra, ocupant la moderna província de Jambi